Karloman I (król Franków)
 Karloman I (król wschodniofrankijski)